Нильс Аксельссон (; ) — шведский футболист, защитник. Один из лучших защитников в истории шведского футбола.

Карьера 
Во взрослом футболе дебютировал выступлениями за шведский клуб «Хельсингборг», цвета которого защищал в течение всей своей карьеры. Бо́льшую часть времени, проведенного в составе «Хельсингборга», был основным защитником команды.

Умер 18 января 1989 года на 83-м году жизни.

Выступление за сборную 
В составе сборной был участником чемпионата мира 1934 года в Италии и Летних Олимпийских игр 1936 в Берлине. Участник первого матча сборной на «мундиале» 27 мая 1934 года против сборной Аргентины.

Достижения 
 Чемпион Швеции: 1928/29, 1929/30, 1932/33, 1933/34, 1940/41
 Вице-чемпион Швеции: 1927/28
 Обладатель Кубка Швеции: 1941

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте worldfootball.net

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Хельсингборг»